У́пениеки () — топоним в Латвии:

 Упениеки — населённый пункт в Варкавском крае.
 Упениеки — населённый пункт в Добельском крае.
 Упениеки — населённый пункт в Дундагском крае.
 Упениеки — населённый пункт в Ливанском крае.
 Упениеки — населённый пункт в Талсинском крае.

 Упениеки — бывший остановочный пункт на железнодорожной линии Лиепая — Вентспилс.